Атремия (от  — неподвижность) — нервно-мышечное расстройство, при котором больной годами не встаёт с постели при сохранности движений в ногах.

В ЭСБЕ указано, что пациент (чаще женского пола) при данном состоянии часто испытывает тошноту, головные боли, светобоязнь, астению.

Атремия может являться проявлением депрессии, истерии, шизофрении.

В современной медицине термин практически не используется.

См. также 
 Абазия
 Астазия
 Атаксия

Примечания

Литература 

 

Заболевания нервной системы